Georges Moens de Fernig (1899-1978), ministre belge ;
 Jean Louis Joseph de Fernig (1772-1847), général français ;
 Louis Joseph de Fernig (1735-1816), militaire français, commandant de la garde nationale ;
 Sœurs Fernig, Félicité et Théophile Fernig, combattantes dans l'armée révolutionnaire française en 1792 ;